Osoby o tym nazwisku:
 Hiroki Miyazawa – japoński piłkarz
 Hiroshi Miyazawa – japoński polityk
 Hiroshi Miyazawa – japoński piłkarz
 Hiroyuki Miyazawa – japoński biegacz narciarski
 Kenji Miyazawa – japoński pisarz, poeta i działacz społeczno-religijny
 Kiichi Miyazawa – japoński polityk 
 Michel Miyazawa – japoński piłkarz